AL je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Albanijo.
 kratica za zvezno državo ZDA Alabamo.
 Alagos, zvezna država Brazilije
 AL (avtomobil)

Glej tudi 

Kratice